Lahidne (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Lahidne (Losowa), Ansiedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa
 Lahidne (Swatowe), Ansiedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe
 Lahidne (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy